Stegomus — род вымерших архозавров из семейства стагонолепидид отряда этозавров, живших во времена верхнетриасовой эпохи (норийский век) на территории современных США. К роду относят единственный типовой вид — Stegomus arcuatus.

История изучения 
В 1896 году Отниел Чарлз Марш описал новые вид и род на основе голотипа YPM 1647, представляющего из себя отпечаток спинного панциря, обнаруженного в формации Нью-Хэвен (New Haven Formation), расположенной в штате Коннектикут. Известно несколько других отпечатков, сохранивших верхнюю часть черепа и хвоста, найденных в Пассайской формации (Passaic Formation) в округах Хантердон и Сомерсет (Нью-Джерси) и в Нижней Сэндфордской формации (Lower Sanford Formation) в округе Дарем (Северная Каролина).

Stegomus arcuatus обладал очень узкими щитками по сравнению с представителями Aetosaurus. На поверхности щитков очень мало бороздок и ямок, хотя поры в песчанике, в котором было найдено несколько отпечатков, некоторое время неверно интерпретировались как ямки. Панцирь сужается перед тазом.

В 1998 году род Stegomus был синонимизирован с Aetosaurus на основе ряда признаков, таких как отсутствие шипов на панцире и схожесть уникального рисунка из бороздок на некоторых хвостовых щитках. В 2013 году по результатам филогенетического анализа отряда этозавров род был восстановлен, как один из примитивных представителей семейства стагонолепидид.

Примечания 

Этозавры
Монотипические роды архозавров
Пресмыкающиеся триасового периода
Ископаемая фауна Северной Америки
Фоссилии, описанные в 1896 году
Фоссилии из триасовых отложений США